Тягунский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Тягунский сельсовет — в Заринском районе Алтайского края.
 Тягунский сельсовет — в Кытмановском районе Алтайского края.